Krvavec je lahko:

 Krvavec (1853 m), gora v Kamniško-Savinskih Alpah in smučišče
 Krvavec, oddajnik na gori Krvavec
 Krvavec, hudournik, ki se izliva v Kamniško Bistrico

Glej tudi 

 Ambrož pod Krvavcem, vas